In 2009 werd het eerste Campeonato Brasileiro Série D gespeeld. De nieuwe competitie is het vierde hoogste niveau in het Braziliaanse voetbal, net onder de Série C. Er nemen veertig clubs deel, waarvan er vier zich plaatsen voor de Série C van 2010. São Raimundo werd kampioen.

Format
De clubs worden verdeeld over tien groepen van vier clubs, die elkaar twee keer bekampen. In de tweede fase wordt er in een knock-outronde gespeeld. De winnaars gaan naar de derde fase, samen met de drie beste verliezers. De winnaars van de kwartfinale kwalificeerden zich voor de Série C. Aangezien er geen Série E was, was er geen degradatie, maar clubs moesten zich het volgende jaar opnieuw kwalificeren voor de Série D via hun staatskampioenschappen.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Tweede fase

Derde fase

De drie beste verliezers uit de competitie gaan door naar de volgende ronde.

Knockout-fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série D
Braziliaans competitievoetbal 2009